Меломан — многозначный термин, который может означать:
 Меломан (от  — «пение» и mania — «безумие, восторженность, страсть»; ; ) — человек, испытывающий страсть к музыке.
 Меломан (, 1903) — французский короткометражный художественный фильм Жоржа Мельеса.
 Меломан — песня группы «Алиса» в альбоме «Энергия» (1985).

См. также 
 Аудиофил